Palos de la Frontera – comune spagnolo
 Capo Palos – capo spagnolo
 Cratere Palos – cratere di Marte
 Palos Verdes Estates – città della California